Soboth heißen folgende geographischen Objekte:

 Soboth (Ort), Ort und ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 Soboth (Pass),  Passstraße in den Alpen
 Stausee Soboth, Stausee in der früheren Gemeinde Soboth